Гу Ли (, род. 3 февраля 1983) — сильнейший китайский профессиональный игрок 9 дана по го, обладатель множества китайских титулов го, серебряный призёр в командной дисциплине по го на летних Азиатских играх 2010.

Биография 
Гу Ли считается сильнейшим игроком го Китая. Он получил ранг первого профессионального дана по го в 1994 году в возрасте 12 лет. В 2006 году он стал обладателем 10-го кубка LG по го, став самым молодым китайским игроком, выигрывавшим международные титулы го; после этой победы он получил высший разряд го — 9 профессиональный дан. В 2008 году Гу Ли стал обладателем Кубка Фудзицу.

В июле 2010 года Гу Ли стал «Мэйдзином Мэйдзинов» после побед над Ли Чхан Хо и Ютой Иямой в специальном турнире, проводившимся среди обладателей соответствующего титула Китая, Японии и Кореи. В случае победы на Кубке Инга в 2012 году Гу Ли может стать вторым человеком, сумевшим завоевать все международные титулы го (первым был Ли Чхан Хо).

Стиль игры Гу Ли — атакующе-агрессивный; также он известен своим умением находить сильные ходы, требующие сложный тактический расчёт комбинаций.

Гу Ли был первым участником эстафеты олимпийского огня в своём родном городе Чунцине Летних Олимпийских игр 2008.

Титулы 
Гу Ли занимает 1 место по количеству завоёванных титулов го в Китае.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Гу Ли на GoGameWorld
 Гу Ли в библиотеке сэнсея
 Партии Гу Ли

Родившиеся в Чунцине
Игроки го Китая